Пинега — топоним в России:

Населённые пункты 
 Пинега — посёлок в Пинежском районе Архангельской области.
 Пинега — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.

Реки 
 Пинега — река в Архангельской области, приток Северной Двины.
 Пинега — река в Ленинградской области, нижний приток Паши.
 Пинега — река в Ленинградской области, верхний приток Паши.

Другое 
 Пинега — полигон в Пинежском районе, для падения твердотопливных ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».